И́горь Евге́ньевич Васи́льев:
 Васильев, Игорь Евгеньевич (род. 1947) — российский литературовед.
 Васильев, Игорь Евгеньевич (род. 1963) — советский и российский футболист; тренер.